Geografia:
 Pelham (Alabama).
 Pelham (Geòrgia)
 Pelham (Massachusetts)
 Pelham (Nova Hampshire)
 Pelham (Nova York)
 Pelham Bay Park, parc del Bronx a la ciutat de Nova York, EUA.
 Pelham Manor, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Miscel·lània:
 Pelham un, dos, tres, pel·lícula americana de Joseph Sargent.
 Thomas Pelham-Holles, estadista britànic, duc de Newcastle-upon-Tyne i de Newcastle-under-Lyne.